В Полу впадают две реки Ларинки:
 Ларинка (нижний приток Полы) впадает в 48 км от устья
 Ларинка (верхний приток Полы) впадает в 69 км от устья